Кри́шна-Васуде́ва (  «Кришна, сын Васудевы») — одна из форм Кришны в индуизме. Исторически, культ Кришны-Васудевы был одной из древнейших форм поклонения в кришнаизме и вайшнавизме. Учёные полагают, что это была преобладающая традиция поклонения Кришне в ранний период развития кришнаизма. Считается, что культ Кришны-Васудевы изначально существовал как отдельная традиция, но на более позднем этапе своего развития слился с культом Гопалы и Бала-Кришны и явился основой для современной традиции монотеистического поклонения Кришне. Культ Кришны-Васудевы принято отождествлять с бхагаватизмом. Основателем этой религиозной традиции считается Кришна, сын Васудевы, откуда и происходит имя Васудева. Считается, что он принадлежал к племени Ядавов и его последователи называли себя бхагаватами. Согласно археологическим и литературным свидетельствам, эта религия сформировалась не позднее IV века до н. э. Кришна-Васудева упоминается в трудах Патанджали и Мегасфена, а также в «Артхашастре» Чанакьи.

В некоторых источниках, преданный, или бхакта Кришны-Васудевы называется «васудевакой».

В «Харивамше» описывается отношение между Кришной-Васудевой, Санкаршаной, Прадьюмной и Анируддхой, которое позднее вылилось в вайшнавскую концепцию четырёх основных экспансий, или аватар (чатур-вьюха).

Примечания

Литература 
 
 
 . — «The encyclopedia will contain articles on all the religions of the world and on all the great systems of ethics. It will aim at containing articles on every religious belief or custom, and on every ethical movement, every philosophical idea, every moral practice.».
 
 
 
 BHATTACHARYA, Gouriswar: Vanamala of Vasudeva-Krsna-Visnu and Sankarsana-Balarama. In: Vanamala. Festschrift A.J. Gail. Serta Adalberto Joanni Gail LXV. diem natalem celebranti ab amicis collegis discipulis dedicata. Gerd J.R. Mevissen et Klaus Bruhn redigerunt. Berlin 2006; pp. 9-20.
 COUTURE, André: The emergence of a group of four characters (Vasudeva, Samkarsana, Pradyumna, and Aniruddha) in the Harivamsa: points for consideration. Journal of Indian Philosophy 34,6 (2006) 571—585.
 
 

Имена Кришны
Формы и образы Кришны